

Церква Святого Юра (Броди)
 Церква Святого Юра (Дрогобич)
 Церква Святого Юра (Червоноград)

Церква Святого Юра (Чесанів)

Церква Святого Юра (Нью-Йорк)

Див. також 
 Собор Святого Юра

Церкви Святого Юрія